HMS Magpie je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Magpie (1806) 
 HMS Magpie (1826) 
 HMS Magpie (1830) 
 HMS Magpie (1855) 
 HMS Magpie (1868) 
 HMS Magpie (1889) 
 HMS Magpie (1943) 
 HMS Magpie (1982) 

Magpie